Zkratka OGB může mít více významů:

 Osmileté gymnázium Buďánka, nyní Mensa gymnázium – původní název školy pro nadané studenty v Praze
 OGB (rapper) – Original Gros Bonhomme, francouzský rapper alžírského původu
 OGB – Ogbogu Okonji, nigerijský hudebník a vedoucí skupiny Ogbogu Okonji and his Anioma Brothers
 OGB – IATA kód letiště Orangeburg Municipal Airport, Jižní Karolína, Spojené státy americké

podobné
 ÖGB / OeGB – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Rakouská odborová federace

Zkratky